Jméno Luis García nosí více lidí:

 Luis García Berlanga (1921–2010) – španělský filmový režisér
 Luis Javier García Sanz (* 1978) – španělský fotbalista, který hrál na postu útočníka/křídla mapř. za Liverpool FC, vítěz Ligy mistrů 2004/05
 Luis García Fernández (* 1981) – španělský fotbalista, který hrál na postu záložníka např. za Espanyol Barcelona
 Luis García Postigo (* 1969) – mexický fotbalista a reprezentant